Лала (, иногда также Larunde, Laranda, Lara) ―  нимфа-наяда, дочь реки Альмона. Упоминается в поэме Овидия «Фасты». Произведение Овидия ― единственный дошедший до наших дней источник, где она упоминается. Лала была известна своей красотой и болтливостью (черта, которую её отец безуспешно пытались обуздать).  

Нимфа-неяда была неспособна хранить секреты, и поэтому раскрыла жене Юпитера Юноне тайну о его романе с Ютурной (которая также как и Лала была нимфой и приходилась женой Янусу). В наказание за злоупотребление его доверием, Юпитер отрезал язык Ларе и приказал Меркурию, психопомпу, провести её в Аверн ― к воротам в подземный мир и царство Плутона. Меркурий, однако, сам влюбился в Лару. Лала родила от него двух детей, называемых ларами ― невидимыми домашними богами. Однако ей пришлось прятаться в скрытом жилище в лесу, чтобы Юпитер её не нашел.

Лалу, вероятно, следует отождествлять с Мутой ― «немой» и Тацитой ― «молчаливой». Две последние также считались нимфами и младшими божествами.

Овидий упоминает миф о Лале и Меркурии в связи с праздником Фералии (21 февраля). Лара/Ларунда также иногда ассоциируется с Аккой Ларентией, чей праздник ― ларенталии, отмечался римлянами 23 декабря.

Примечания

Ссылки 
 Myth Index - Larunda

Наяды
Римская мифология